Colon steht für:

 Colon, mittlerer Abschnitt des Dickdarms von Säugetieren
 Colon (Gattung), Käfergattung aus der Gruppe der Kolonistenkäfer
 Colon (Fluss), rechter Zufluss des Madons im Département Vosges, Frankreich

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colon (Georgia)
 Colon (Michigan)
 Colon (Nebraska)
 Colon (North Carolina)
 Colon (Pennsylvania)

Colon ist der Familienname folgender Personen:
 Germà Colon (1928–2020), spanischer Philologe und Romanist
 Javier Colon (* 1978), US-amerikanischer R&B- und Soul-Sänger
 Rosal Colon (* 1986), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin.
 Ziah Colon (* vor 2001), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Colón (Begriffsklärung)
 Kolon (Begriffsklärung)
 Colona (Begriffsklärung)
 Collon (Begriffsklärung)